Waga lekka mężczyzn to jedna z jedenastu męskich konkurencji bokserskich rozgrywanych podczas letnich igrzysk olimpijskich w 1972 w Monachium. Startowali bokserzy o wadze nie przekraczającej 60 kilogramów. Pojedynki w tej kategorii wagowej toczone były w dniach od 27 sierpnia do 10 września w hali Boxhalle. Zwyciężył reprezentant Polski Jan Szczepański. Wystąpiło 37 bokserów z 37 państw.

Drabinka turniejowa

Faza początkowa

Górna drabinka

Dolna drabinka

Faza finałowa

Bibliografia 
 
 

Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1972